Richard Yates har flere betydninger:

 Richard Yates (forfatter)
 Richard Yates (guvernør)